Lost steht für

 eine chemische Stoffgruppe, die vor allem als Kampfgas eingesetzt wird, siehe Loste bzw. Senfgas
 in der englischen Bedeutung verloren, vermisst für
 das Jugendwort des Jahres 2020 in Deutschland, siehe Jugendwort des Jahres (Deutschland)
 Lost (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2004–2010)
 Lost! (Lied), Lied der britischen Band Coldplay
 britischer Spielfilm von Guy Green aus dem Jahr 1956, siehe Täter unbekannt (1956)
 Lost (2004), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2004 
 weitere Vorkommen
 Lost (Band), italienische Pop-Rock Band
 Krimireihe um Leander Lost in Fuseta von Holger Karsten Schmidt unter seinem Pseudonym Gil Ribeiro, siehe Lost in Fuseta

Siehe auch:
 Lost Seal Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Lost Valley, Tal auf der James-Ross-Insel, Antarktis